Manuel Rojas (1831–1903) venezuelai születésű Puerto Ricó-i függetlenségi vezető
 Manuel Rojas (1896–1973) chilei író
 Manuel Rojas (1930–1995) spanyol operatőr
 Manuel Rojas (1954–) chilei labdarúgó